David Patrick Hannan (né le 26 novembre 1961 à Onaping Falls dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de centre.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 1977-1978 || Spitfires de Windsor ||LHJMO ||68 ||14 ||16 ||30 ||43 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 1978-1979 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||LHJMO ||26 ||7 ||8 ||15 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1979-1980 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||LHJMO ||28 ||11 ||10 ||21 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1979-1980 || Alexanders de Brantford ||LHJMO ||25 ||5 ||10 ||15 ||26 ||10 ||2 ||6 ||8 ||23
|-
| 1980-1981 || Alexanders de Brantford ||LHO ||56 ||46 ||35 ||81 ||155 ||6 ||2 ||4 ||6 ||20
|-
| 1981-1982 || Blades d'Érié ||LAH ||76 ||33 ||37 ||70 ||129 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1981-1982 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|-
| 1982-1983 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||74 ||11 ||22 ||33 ||127 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1982-1983 || Skipjacks de Baltimore ||LAH ||5 ||2 ||2 ||4 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1983-1984 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||24 ||2 ||3 ||5 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1983-1984 || Skipjacks de Baltimore ||LAH ||47 ||18 ||24 ||42 ||98 ||10 ||2 ||6 ||8 ||27
|-
| 1984-1985 || Skipjacks de Baltimore ||LAH ||49 ||20 ||25 ||45 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1984-1985 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||30 ||6 ||7 ||13 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1985-1986 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||75 ||17 ||18 ||35 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1986-1987 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||58 ||10 ||15 ||25 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||21 ||4 ||3 ||7 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 || Oilers d'Edmonton ||LNH ||51 ||9 ||11 ||20 ||43 ||12 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
| 1988-1989 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||72 ||10 ||20 ||30 ||157 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 1989-1990 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||39 ||6 ||9 ||15 ||55 ||3 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 1990-1991 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||74 ||11 ||23 ||34 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||35 ||2 ||2 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992 || Équipe du Canada ||Intl ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992 || Sabres de Buffalo ||LNH ||12 ||2 ||4 ||6 ||48 ||7 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
| 1992-1993 || Sabres de Buffalo ||LNH ||55 ||5 ||15 ||20 ||43 ||8 ||1 ||1 ||2 ||18
|-
| 1993-1994 || Sabres de Buffalo ||LNH ||83 ||6 ||15 ||21 ||53 ||7 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
| 1994-1995 || Sabres de Buffalo ||LNH ||42 ||4 ||12 ||16 ||32 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 1995-1996 || Sabres de Buffalo ||LNH ||57 ||6 ||10 ||16 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Avalanche du Colorado ||LNH ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||13 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 1996-1997 || Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||34 ||2 ||2 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

| 841 || 114 || 191 || 305 || 942 || 63 || 6 || 7|| 13 || 46

Au niveau international 

|-
| 1992 || align=left|Jeux olympiques || 8 || 3 || 5 || 8 || 8 || align=left| Médaille d'argent

Trophées et honneurs personnels 
1987-1988 : champion de la Coupe Stanley avec les Oilers d'Edmonton.
1995-1996 : champion de la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado.

Références 

Naissance en novembre 1961
Naissance en Ontario
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Alexanders de Brantford
Joueur des Blades d'Érié
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé d'argent olympique canadien
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992